Milan Aleksić, né le  à Belgrade, est un joueur de water-polo international serbe évoluant au club Vaterpolo klub Partizan.

Liens externes 
 

Joueur serbe de water-polo
Vainqueur de la Coupe du monde de water-polo
Champion du monde de water-polo
Champion d'Europe de water-polo
Champion olympique de water-polo
Champion olympique serbe
Médaillé de bronze olympique serbe
Joueur de water-polo aux Jeux olympiques d'été de 2012
Joueur de water-polo aux Jeux olympiques d'été de 2016
Joueur de water-polo aux Jeux olympiques d'été de 2020
Naissance à Belgrade
Naissance en RS de Serbie
Naissance en mai 1986